

Населені пункти та їхні частини 

 Якубув — гміна в Мінському повіті Мазовецького воєводства
Якубув — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
Якубув — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
Якубув — село в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Якубув — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Якубув — село в гміні Ґощин Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Якубув — село в гміні Цепловоди Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Якубув — село в гміні Радваніце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Якубув — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Якубув — село в гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Якубув — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Якубув — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Якубув — частина села Кики в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Якубув — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Якубув — село в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Прізвище 
Якубув — польське і українське прізвище.
 Якубув Андрій Євгенійович — українсько-іспанський громадський діяч польського походження.

Див. також 
 Якубів (значення)

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища